INOA steht als Abkürzung für:
 Institut national de l’origine et de la qualité, staatliche Institution in Frankreich, die Aufsicht über im Mutterland produzierte Lebensmittel hält
 das italienische Istituto Nazionale di Ottica Applicata

Abkürzung